Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Françoise Dürr che ha battuto in finale Lesley Hunt 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Françoise Dürr (Campionessa)
 Lesley Hunt (finale)

 Linda Tuero (primo turno)
 Kristy Pigeon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1971